Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (GRAW 2) — відеогра, тактичний шутер, продовженняTom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter, видане компанією Ubisoft. Сіквел є шостою грою в серії Ghost Recon.

Гра бере свій початок в 2014 у, через всього 48 годин після подій оригінальному Advanced Warfighter. Скотта Мітчелла відправляють на американо-мексиканський кордон, де розгорівся конфлікт між мексиканськими повстанцями, військовими і армією США. Загін Мітчелла, під управлінням гравця, повинен встановити мир у регіоні і не допустити жертв з боку мирного населення. Дії гри проходять на таких локаціях, як гірські райони, невеликі міста і поселення, а також на крупній гідро-електричної дамбі на північ від кордону.

Ігровий процес (версії для PS3 і Xbox 360) 
Геймплей сиквела аналогічний оригінальній грі, хоча, звичайно, деякі зміни були внесені. Так наприклад, завдяки новій версії кросс-кома, гравець отримав можливість «бачити те, що бачить член загону» на всьому екрані. Це дозволяє направляти підлеглих більш акуратно і точно. Штучний інтелект бійців був поліпшений в порівнянні з першою частиною: тепер юніти активно шукають укриття, визирають з-за будинків і т. д. Але, в той же час, досить часто бійці не можуть знайти правильний шлях до мети, застряють на місці або намагаються збити вертоліт з автоматичної зброї.

Сюжет

Мультиплеєр  
У Ghost Recon Advanced Warfighter 2 гравці при грі по мережі можуть бути «критично поранені», «приголомшені», а не вбиті. Це дає можливість соратникам по команді вилікувати полеглих бійців і запобігти захопленню стратегічної точки. Однак, поранені гравці можуть бути підстреленим і вбиті, бійцями з ворожої команди, перед тим, як їх вилікують. Механіка в мультіплеере була також поліпшена, так наприклад, персонажі, можуть «сковзнути» в позицію «сидячи» під час бігу. У першому GRAW це було доступно тільки в режимі одиночної гри. Здатність використовувати укриття як у синглплеер, так і не була додана в мережевий режим. 
Нової особливістю мультиплеєра є повноекранний крос-ком. Як і в одиночному режимі, гравець може затиснути праву кнопку і перейти в повноекранний режим. Це працює як з членами команди, так і з дронами, однак, віддавати команди Дрону або самостійно літати не вийде.

Опис юнітів 
Стрілець — універсальний боєць, ефективний проти ворожої піхоти і озброєний штурмовими гвинтівками. Щонайменше, один стрілець завжди присутня в команді.

Кулеметник — високобронірованний солдатів, озброєний легким кулеметом, здатний знищувати великі скупчення піхоти і невеликі автомобілі (службовці укриттям для ворогів). На великих відстанях точність кулемета помітно падає, але це не заважає кулеметнику запобігати пересування ворожих військ у підконтрольній йому зоні.

Гренадер (гранатометник) — солдат, озброєний гранатометом. Здатний швидко підривати легкоброньований автомобілі та піхоту, що сховався в укриттях.

Медик — єдиний член загону, здатний вилікувати Капітана Мітчелла. Несе 3 додаткових мед-пакета. Решта членів команди проходять тільки початкову медичну підготовку і можуть довести здоров'я партнера лише до «червоного рівня», і тільки медик лікує бійців повністю, що особливо корисно в серйозних перестрілках. Медик озброєний лише пістолетом-кулеметом, неефективним на дальніх дистанціях. Медики були вирізані з PC-версії гри.

Снайпер — солдат, озброєний потужною снайперською гвинтівкою, здатної на дальніх дистанціях вбивати піхотинців з одного пострілу.

Анти-танк (Ракетометчік) — солдат, озброєний ракетницею і має життєво важливе значення для захисту загону від важкої бронетехніки. Однак, зазвичай замість бійця анти-танка в загін беруть додаткового стрільця чи медика, а для знищення техніки використовують юніти підтримки.

Зауваження:Лідер загону може вибрати будь-який клас бійця (майже завжди вибирають медика, навіть при тому, що Капітан Мітчелл не може нести додаткові мед-кити і лікувати товаришів до 100%. Однак, в PC-версії ніхто взагалі не може лікувати).

Юніти підтримки 
Вертоліт AH-64 Apache — дуже ефективний юніт. Озброєний 30-мм гарматою і 2,75-дюймовими протитанковими ракетами. Вразливий проти ворожих ракетометчіков.

Вертоліт AH-6 «Маленька птах » — схожий на Apache, але призначений, в основному, для захисту останнього від сил ППО.

F-15E «Ударний Орел » — наймогутніший юніт, що знищує все, що бачить. Між застосуваннями є затримка, про яку гравцеві повідомляє пілот.

Sikorsky Cypher UAV — безпілотний апарат, здатний сканувати місцевість і відправляти отримані дані безпосередньо на крос-ком Мітчеллу.

Танк M1A2 Абрамс — потужний танк, що руйнує як наземну техніку, так і ворожі укриття, внаслідок чого ворожі сили виходять на лінію вогню, де з ними розправляються снайпери і стрільці. Танк вразливий проти бійців з РПГ, тому перед його використанням бажано знищити ворожих ракетометчіков.

БТР Stryker — бойова машина, захищена від малокаліберного вогню. Озброєна гарматою, схожою на танкову, і важким кулеметом зверху. Потребує захисту від ракетометчіков, що дещо обмежує її застосування.

UH-60 «Чорний яструб » — вертоліт, що транспортує загін Примар між місіями, а також доставляє підкріплення і устаткування. Озброєний важким кулеметом M134, що дозволяє Мітчеллу захищати UH-60 і очищати точку прибуття. Вертоліт пілотується двома пілотами, один з яких, зазвичай, допомагає інструктувати команду перед місією.

HMMWV — всюдихід, що транспортує загін Примар між місіями. Нездатний брати участь у боях, але, іноді, ескортуйте вантажівка Примар до точок збору.

Пєхота — додаткові бійці-Привиди і мексиканські стрільці, що приєднуються до команди в деяких місіях. Це дозволяє використовувати додаткові маневри для нейтралізації ворожих сил.

MULE (Multifunctional Utility/Logistics and Equipment) — Багатофункціональна машина підтримки, що доставляє на полі бою постачання і медичну допомогу. Дозволяє лідеру загону змінити клас бійця і вилікувати себе в битві. MULE слабо озброєний, тому не варто відправляти його на передову. За допомогою крос-кому можна управляти машиною безпосередньо, проте, це майже ніколи не потрібно.

Персонажі 
{| Style = "width: 100%" 
| Style = "width: 50%"|
Вищі офіцери 
 Генерал Кітінг () (Армія США)
 Генерал-майор Мартін () (Корпус морської піхоти США) (тільки в мультіплеере)
 Полковник Хіменес () (Армія Мексики)
 Лейтенант Барнс () (Офіцер розвідки США)

Лідер Примар 
 Капітан Скотт Мітчелл()

Стрільці 
 Джо Рамірес()
 Пол Сміт()
 Мет Біслі()

Кулеметник 
 Маркус Браун()

Гренадер 
 Бо Дженкінс()
| 
Снайпер 
 Алісія Діас()

Ракетометчік 
 Джон Хьюмен()

Медик 
 Алекс Нолан()

Підтримка 
 Молодший лейтенант Джош Розен () (Пілот-інженер Чорного Яструба) Молодший лейтенант Teagues (Пілот Чорного Яструба) Рядовий першого класу Провенцано () (Водій HMMWV) Provenanzo гине в кінці місії «Ціна світу», коли його джип потрапляє під вогонь вертольота Мі-28.
 Деррік Паркер () (Лідер загону Браво) Кіркланд () (Загін Браво) Рамон Вега () (Армія Мексики) Ramon Vega рятує Мітчелла в місії «На свій страх і ризик» (відразу після місії «Ціна світу») і супроводжує то точки висадки. В інших місіях помічений не був.
|}

 Додатковий контент 
 Ремейки карт 
Спеціально для другої частиниGhost Recon Advanced Warfighterзробили 7 класичних пластикових карток з ранніх ігор серії, а саме: Bonfires, Desert Gulch, Fishing Village, Jungle Mines, Mountain Base, Mountain Falls, і Peninsula. Всі вони доступні в одному пакеті і поширюються через систему Xbox Live Marketplace за 800Microsoft Points''(10 доларів США). З 23 серпня 2007 року карти поширюються безкоштовно.

Ексклюзивний контент для PS3 
Версія гри для PlayStation 3 отримала додатковий контент у вигляді 14 додаткових мультіплєєрних карт (7 з них доступні для Xbox 360), 8 нових видів зброї в режимі швидкої місії та 2 нових мультіплєєрних кооперативних режиму.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 8211207;;/fileinfo.html Відео-щоденники розробників PS3 версії
 Порівняльні відео/скріншоти з PhysX і без 

Ігри Ubisoft Entertainment
Відеоігри 2007
Ігри для Xbox 360
Ігри для PlayStation Portable
Тактичні шутери
Продовження відеоігор
Ігри для Windows
Відеоігри, розроблені у Франції
Відеоігри, розроблені в США
Ігри за мотивами творів Тома Кленсі